Flabellum (waaier), liturgische waaier van struisvogelveren
 Flabellum (geslacht), geslacht van neteldieren